César Neto (também conhecido como Anhumas) é um povoado do município brasileiro de Botucatu, no interior do estado de São Paulo.

História

Origem 
O povoado se desenvolveu ao redor da estação ferroviária César Neto, inaugurada pela Estrada de Ferro Sorocabana em 22/04/1952.

Geografia

População urbana 

Pelo Censo 2010 (IBGE) a população do povoado era de .

Serviços públicos

Administração 
A administração do povoado é feita pela Subprefeitura de Anhumas.

Educação 
EMEFEI Raul Torres

Saúde 
USF César Neto

Infraestrutura

Transportes

Rodovias 
Localiza-se às margens da Rodovia Marechal Rondon (SP-300), bem na divisa dos municípios de Botucatu e Anhembi.

Ferrovias 
Pátio César Neto (ZCO) da Linha Tronco (Estrada de Ferro Sorocabana), sendo a ferrovia operada atualmente pela Rumo Malha Oeste.

Saneamento 
O serviço de abastecimento de água é feito pela Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (SABESP).

Energia 
A responsável pelo abastecimento de energia elétrica é a CPFL Paulista, distribuidora do grupo CPFL Energia.

Religião

Igrejas Evangélicas 
 Congregação Cristã no Brasil.

Ver também 
 Lista de distritos de São Paulo (estado)
 Lista de municípios e distritos do estado de São Paulo por área
 Lista de municípios e distritos do estado de São Paulo por população (2010)

Ligações externas 

 Mapa (IBGE)

Povoados do estado de São Paulo
Botucatu